Ивники — название населённых пунктов в России:

 Ивники — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Ивники — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Ивники — деревня в Даниловском районе Ярославской области.